La dénomination de conseil local s'applique  à des divisions administratives :
en Israël, un  conseil local ( מועצה מקומית : mo'etsa meqomit) est une commune, qui n'a pas encore atteint le statut de ville.
à Malte, un Kunsill Lokali, qui veut dire « conseil local » ou que l'on peut traduire par  « municipalité », c'est la seule division administrative du territoire maltais.
en Ouganda, un   est une forme de gouvernement élu local dans un district.